Generali Ladies Linz 2011 — профессиональный женский теннисный турнир. Игрался на крытых хардовых кортах.

Турнир-2011 является 25-м по счёту, проводящимся здесь. В этом году он относился к международной категории турниров, проводящихся в рамках WTA Тура.

Соревнования проходили в Линце с 10 по 16 октября 2011 года. Турнир входил в европейскую зальную серию соревнований, завершающуюся итоговым турниром в Стамбуле.

Первым номером посева в одиночном турнире стала Петра Квитова (№ 5 в мире на тот момент).

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Факты 
 Петра Квитова выигрывает 5й титул в сезоне и 6й за карьеру в туре ассоциации.
 Доминика Цибулкова уступает все три своих финала в туре ассоциации.

Парный разряд

Факты 
 Марина Эракович выигрывает 1й титул в сезоне и 5й за карьеру в туре ассоциации.
 Елена Веснина выигрывает 3й титул в сезоне и 6й за карьеру в туре ассоциации.

Ссылки 
 Официальный сайт
 Профиль турнира на сайте WTA

См. также 
 Generali Ladies Linz
 WTA Тур 2011
 Международные турниры WTA
 Портал: Теннис

Австрия
Теннис
Октябрь 2011 года
2011